Nord-Süd-Linie steht für:
 Nord-Süd-Linie (Saudi-Arabien), Bahnstrecke zwischen Riad und dem Norden Saudi-Arabiens
 North South Line, die erste MRT-Linie in Singapur.
 U-Bahn-Linie 52 (Amsterdam), eine U-Bahn-Linie der Metro Amsterdam